Bredharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredharu, Korpo, Åboland, 
 Bredharu, Nagu, Åboland,

Se även
Bredhällan

Robotskapade Finlandförgreningar